Resolution Island:

 Resolution Island − wyspa w Kanadzie, na terytorium Nunavut
 Resolution Island − wyspa na południowym zachodzie Nowej Zelandii